Everything to Me () — дебютный мини-альбом (EP) и одновременно ведущий сингл с альбома You and Me бывшего участника группы Westlife Шейна Файлана, выход пластинки состоялся 23 августа 2013 года в Ирландии. Двумя сутками спустя EP вышел в Великобритании: сначала в цифровом формате, а 26 августа состоялся релиз на физическом носителе. В мини-альбом вошло четыре песни: «Everything to Me», «Everytime», «Once» и «Today’s Not Yesterday».

Работа над мини-альбомом 
После распада Westlife Шейн занялся сольной карьерой, заключив контракт с Capitol Records. Выбор звукозаписывающей компании был не случайным: один из ключевых моментов для бывшего участника ирландской группы проявлялся в возможности реализовать себя не только в качестве сольного исполнителя, но и автора собственных песен. По словам Шейна: «ему не хотелось, чтоб его воспринимали как сольную версию Westlife». Capitol Records удовлетворяла этим запросам в полной мере.

Весна-лето 2013 года ознаменовались студийной работой над первым сольным лонгплеем Шейна Файлана. В её рамках в начале июля 2013 года был анонсирован выход мини-альбома, получившего заголовок «Everything To Me» — по названию ведущей песни. Почти одновременно стартовал его предзаказ и объявлена дата выхода EP — 25 августа 2013 года. Мини-альбом получил четыре композиции: вышеупомянутую «Everything to Me», а также «Everytime», «Once» и «Today’s Not Yesterday».

Everything to Me 
«Everything to Me» — центральная песня мини-альбома была написана Шейном Файланом в соавторстве с Ником Аткинсоном, в прошлом лидером английской рок-команды Rooster. Организацией записи трека руководил обладатель премии Грэмми Мартин Терефе — шведский музыкальный продюсер и автор песен. Работа над песней, равно как и над другими композициями из мини-альбома, велась на студии в Нэшвиле, Теннесси, США, а также в Лондоне, Великобритания:

«После Рождества я вернулся и приехал домой к Нику. Со мной был ещё один парень — Том Вайли, гитарист. Мы вошли и только начали разговор о жизни и всякой всячине, но все обернулось настоящей джем-сессией. Через час у нас была готова основа песни и понимание того, что она будет из себя представлять. Ещё через 3 или 4 часа песня была готова. Тогда мы не могли знать, что эта песня станет моим первым синглом. По-видимому, когда ты только пишешь песню, ты не можешь себе представить, насколько хорошей она получается. Потом я отправил демозапись в звукозаписывающую компанию, и когда оттуда пришел ответ: „Ты знаешь, а получилось и впрямь хорошо“, я подумал, что у нас получился действительно классный материал».

По словам Шейна, «Everything to Me» в лирическом плане является очень личной песней, заводной и оптимистичной, и идеально подходящей для лета:

"Песня «Everything to Me — о том, что является важным для меня: моей жене и детях, быть влюбленным, быть счастливым. Даже не зная, что будет там — за поворотом, самое важное — осознание того, что вы вместе и вы счастливы».

Съемки видеоклипа на песню проходили в Лос-Анджелесе в последних числах июня.

Список композиций

Хронология релиза

Позиция в чартах 
Мини-альбом успешно дебютировал в чартах iTunes, в первый день после релиза возглавив Albums Chart в Ирландии, Соединенном Королевстве и Швеции, достигнув 5 строчки в Норвегии и 6 — в Дании.  Кроме этого Everything To Me вышел на первую строчку сингл-чарта интернет-магазина Amazon в Великобритании.
Однако по итогам недели мини-альбом финишировал на 7 строчке официального хит-парада Ирландии и на 14 позиции в UK Singles Chart.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Шейна Файлана

Песни на английском языке
Дебютные мини-альбомы
Альбомы Capitol Records
Дебютные синглы 2013 года